RTL 7 – rete televisiva polacca
RTL 7 – rete televisiva olandese